Бєлий — російське прізвище.

Деякі відомі носії:
 Бєлий Андрій — російський письменник-символіст
 Бєлий Віктор Аркадійович — російський композитор і музично-громадський діяч
 Бєлий Кирило Вадимович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєлий Олександр Іванович (1976—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бєлий Сергій Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Бєлий — населений пункт, Тверська область, Росія;
 Бєлий — хутір у Ленінградському районі Краснодарського краю Росії.

Російські прізвища